Жан-Кристоф Бек (; род. 30 ноября 1972) — канадский композитор.

Жизнь и карьера 
Коренным монреальцем, Бек окончил «Полумесячную школу» в Торонто, Онтарио, Канаде. Он изучал музыку в «Йельском университете», где был музыкальным директором группы «Spizzwinks(?)» с 1989 по 1990 и «The Whiffenpoofs» в 1991 году. Он учился сочинять музыку к фильмам в «Томпсонской школе музыки» при «Университете Южной Каролины», где также, среди других, его учителем был Джерри Голдсмит. Он учился и работал некоторое время под руководством Майка Поста, включая написание музыки к некоторым сериалам Поста.

В 1998 году, он выиграл премию «Эмми» за работу над телесериалом «Баффи — истребительница вампиров». Он также работал над сериалами «Ангел» и «Практика». Его работы в кино включают фильмы «Добейся успеха» (), «Афера» (), «Американский пирог: Свадьба» (2003), «Под солнцем Тосканы» (2003), «Гарфилд» (), «Электра» (), «Гарфилд 2» (), «Школа негодяев», «Розовая пантера» (), «Мы — одна команда» (), «Лицензия на брак» (2007), «Восход тьмы» (), «Фред Клаус, брат Санты» (2007), «Проделки в колледже» (2007), «Школа выживания» (2008), «Фиби в Стране чудес» (2008), «Розовая пантера 2» (2009), «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Перси Джексон и Похититель молний» (2010), «Безумное свидание» (2010), «Как украсть небоскрёб» и «Маппеты» (2011).

Фильмография

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельского университета
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Музыкальной школы Университета Южной Калифорнии
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Энни»
Композиторы анимации